Colin Gordon (acteur), een Brits acteur
Colin Gordon (atleet), een Guyaans atleet
Colin Gordon (voetballer), een Brits voetballer